Километро 57 има више значења:

 Километро 57 (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Километро 57, Фонда (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику